

Cinema 
Doppio inganno (Deceived) – film del 1991 diretto da Damian Harris
Double Cross - Doppio inganno (Double Cross) – film del 1995 diretto da Michael Keusch

Fumetti 
Doppio inganno – numero della serie a fumetti di Diabolik, pubblicato nel 1977
Doppio inganno – numero della serie a fumetti W.I.T.C.H., pubblicato nel 2001
Doppio inganno – numero della serie a fumetti Julia - Le avventure di una criminologa, pubblicato nel 2006

Letteratura 
Doppio inganno (The Bourne Supremacy) – romanzo del 1986 di Robert Ludlum, secondo della serie di Jason Bourne

Televisione 
Film TV
Doppio inganno (Jake Lassiter: Justice on the Bayou) – film TV del 1995 diretto da Peter Markle
Jane Doe - Doppio inganno (Jane Doe: Vanishing Act) – film TV del 2005 diretto da James A. Contner
Episodi
Doppio inganno (Double, Double, Toil and Trouble) – episodio della quarta stagione della serie televisiva Vita da strega, trasmesso nel 1967
Doppio inganno (Winner Takes Off) – episodio della terza stagione della serie televisiva Willy, il principe di Bel-Air, trasmesso nel 1993
Doppio inganno (Gonzales' Revenge) – episodio della seconda stagione della serie televisiva Detective Extralarge, trasmesso nel 1993
Doppio inganno (Double Cross) – episodio della terza stagione della serie televisiva I viaggiatori, trasmesso nel 1996
Doppio inganno (My Mother, the Car) – episodio della prima stagione della serie televisiva Arrested Development - Ti presento i miei, trasmesso nel 2003
Doppio inganno (Doppelgänger II) – episodio della terza stagione della serie televisiva Senza traccia, trasmesso nel 2004
Doppio inganno – episodio della quinta stagione della serie televisiva Distretto di Polizia, trasmesso nel 2005
Doppio inganno (Man on the Street) – episodio della prima stagione della serie televisiva Dollhouse, trasmesso nel 2009
Doppio inganno (All In) – episodio dell'ottava stagione della serie televisiva Law & Order: Criminal Intent, trasmesso nel 2009